Xymene är ett släkte av snäckor. Xymene ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Xymene